Ibănești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ibănești (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Ibănești (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș
 Ibănești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Ibănești (Olt), Dorf im Kreis Olt

 Ibănești-Pădure, Dorf im Kreis Mureș